Hardware steht für:

 Hardware, die maschinentechnische Ausrüstung eines Computersystems
 Teile eines Schlagzeugs, ausgenommen Trommel und Becken, siehe Schlagzeug #Hardware
 Zusatzteile einer (E-)Gitarre, zum Beispiel Steg, Stimmwirbel, Drehknöpfe
 Hardware (Band), eine ehemalige deutsche Heavy-Metal-Band
 Hardware eine britische Fernsehserie (12 Episoden, 2003–2004) mit Martin Freeman
 M.A.R.K. 13 – Hardware, britischer Endzeitfilm aus dem Jahr 1990

Hardware ist der Name von:

 Richard Hardware (* 1950), jamaikanischer Sprinter

Siehe auch:
 Hartwaren